Nussbaum kan syfta på:
 Adam Nussbaum
 Estelle Nussbaum
 Horst Nußbaum
 Johann Nepomuk von Nussbaum
 Martha Nussbaum